A
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák